Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2006 года среди юношей до 17 лет проводился в Люксембурге с 3 мая по 14 мая 2006 года. В турнире могли участвовать футболисты, родившиеся после 1 января 1989 года. Победителем сенсационно стала сборная России, которая в полуфинале одолела опытную сборную Германии, а в финале по пенальти переиграла Чехию. Третьим призёром стала сборная Испании.

Отборочные игры 

Перед началом финального турнира было проведено два раунда отборочных турниров: квалификационный раунд и элитный раунд.

Участники 
  Бельгия
  Венгрия
  Германия
  Испания
  Люксембург (хозяева)
  Россия
  Сербия и Черногория
  Чехия

Составы

Групповой этап

Группа А

Группа В

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Бомбардиры 
5 голов

  Мануэль Фишер

  Боян Кркич

  Томаш Нецид

3 гола

  Аарон Ньигес

2 гола

  Кристиан Немет
  Рубен Рамос

  Александр Прудников

  Томаш Пекгарт

1 гол

  Маурисио Акино
  Мехди Карсела-Гонсалес
  Владимир Коман
  Марк Никхази
  Тони Кроос
  Рафаэль Лоренц
  Штефан Райнарц

  Кристиан Вергара
  Маркос Гульон
  Хосе Эрмоса
  Миралем Пьянич
  Игорь Горбатенко
  Евгений Коротаев

  Сергей Морозов
  Александр Маренич
  Велько Вукович
  Дарко Караджич
  Петр Войнар
  Ян Вошаглик

1 автогол
  Кор Жиллис (в матче против Германии)

Ссылки 
 Россия — чемпион!

Чемпионат Европы по футболу 2006 (юноши до 17 лет)
Май 2006 года
Спорт в Люксембурге в 2006 году
Международные соревнования по футболу в Люксембурге